Ruta 200 o Carretera 200 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 200, antigua Ruta Nacional hoy desafectada, que se corresponde con la actual Ruta Provincial 40 en la provincia de Buenos Aires.

México 
 Carretera Federal 200.

Carreteras por número